Mount Zion Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mount Zion Church (Benton County, Tennessee), ID-Nr. 73001752
 Mount Zion Church (Meigs County, Tennessee), ID-Nr. 82004006

Siehe auch:
 Mount Zion Baptist Church
 Mount Zion Missionary Baptist Church
 Mount Zion United Methodist Church
 Mt. Zion Methodist Church
 Mt. Zion Presbyterian Church